SMR (Specialized Mobile Radio) - amerykańska usługa komunikacyjna używana przez policję, karetki pogotowia, taksówki i inne pojazdy służb publicznych. W USA oferuje tę usługę ok. 3 tys. niezależnych operatorów, którzy zapewniają zawsze czynną komunikację podobną do walkie-talkie, ale na znacznie większym obszarze. Najwięcej operatorów SMR jest zgrupowanych w ramach Nextel Communications, który oferuje system na skalę ogólnokrajową.

Sieci i usługi telefonii komórkowej
Gospodarka Stanów Zjednoczonych